Ступень:
 Ступень в архитектуре — горизонтальная часть лестничного марша, служащая опорой при подъёме и спуске.
 Ступень в музыке — один из звуков звукоряда.
 Ступень в технике — грузонесущий элемент лестничного полотна эскалатора.
 Ступень в физике твёрдого тела — место открытого нижнего слоя атомов в кристалле.
 Ступень в ракетной технике — ракета, являющаяся частью многоступенчатой ракеты.
 Ступень в геологии — единица Общей стратиграфической шкалы.

См. также 
 Ступени